ICE2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 15-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 982 амінокислот, а молекулярна маса — 110 011.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транскрипція, регуляція транскрипції, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 15

Некатегоризовані білки